Louis  Phélypeaux de La Vrillière (1599-1681), secrétaire d'État de la Religion prétendue réformée
 Louis II Phélypeaux de La Vrillière (1672-1725), petit-fils du précédent, secrétaire d'État de la Religion prétendue réformée
 Louis Phélypeaux de Saint-Florentin, duc de La Vrillière (1705-1777), fils du précédent, secrétaire d'État de la Religion prétendue réformée et de la Maison du roi.
 Louis  Phélypeaux de Pontchartrain (1613-1685), cousin germain de Louis  Phélypeaux de La Vrillière, conseiller d'État
 Louis II Phélypeaux de Pontchartrain (1643-1727), fils du précédent, secrétaire d'État de la Marine et de la Maison du roi.